Можжеве́льник () — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства .

Можжевельник обыкновенный известен также под названием ве́рес. Тюркское название различных видов крупных древовидных можжевельников, перешедшее в научную литературу, — арча́.

Этимология названия 
Согласно наиболее распространённой этимологии, можжевельник восходит к праславянскому *moždževelь, которое, в свою очередь, восходит к праиндоевропейскому корню *mezg- «плести, вязать». В других славянских языках название можжевельника восходит к праславянскому *(j)alovьсь (ср. , , , , ), родственному, по одной версии, слову я́ловый «бесплодный», а по другой,  «ель» и  «кедр».

Имеет место такое объяснение названия — региональные варианты: межевёльник, межжевельник, межжевёлки — сводятся по сути к составному межже-ельник — то есть между-ельник, отражающему биологическую нишу наиболее распространённого можжевельника обыкновенного, повсеместно произростающего в нижнем ярусе сосновых лесов, то есть куст растущий между «ельника».

Латинское название (), по одной из версий, происходит от *joini-parus «дающий ветви, пригодные для плетения», по другим данным — от кельтского слова Jeneprus — колючий, из-за колючих листьев некоторых видов.

Кроме того, латинское iuniperorum — метла: можжевеловые веники очень ценятся в бане.

Распространение и экология 
Представители рода распространены в Северном полушарии от Арктики до субтропических горных районов, за исключением , распространённого в Африке до 18° южной широты. Большинство видов имеет небольшие ареалы, приуроченные к определённым горным странам или горным системам, и замещаются за пределами их другими, хотя и близкими, но хорошо различимыми видами. Только немногие, как, например, , имеют весьма обширные ареалы.

Древовидные можжевельники, достигающие крупных размеров (до 10—15 м высотой), образуют светлые леса, являющиеся характерным типом растительности в Средиземноморье, Передней и Центральной Азии и в засушливых областях Мексики и юга Северной Америки, однако эти леса обычно не занимают больших площадей. Другие виды можжевельников являются более мелкими деревьями или высокими кустарниками, растущими в третьем ярусе и в подлеске светлых лиственных и хвойных лесов, а после их уничтожения иногда образуют чистые заросли. Низкорослые, стелющиеся виды являются характерными обитателями каменистых склонов и скал, главным образом у верхней границы леса.

Многие можжевельники светолюбивы, большинство отличается засухоустойчивостью и нетребовательностью к почвенным условиям, хотя лучше развиваются на лёгких и питательных почвах. Холодоустойчивость видов весьма различна, и наряду с видами вполне устойчивыми даже в арктической зоне, среди можжевельника есть виды, которые могут расти только в субтропическом климате.

Размножаются можжевельники:
 семенами, при этом всходы появляются обычно только через год после посева;
 черенками, которые заготавливают в начале осени;
 отводками — в основном стелющиеся виды;
 прививками — особо редкие, ценные виды и формы прививают на экземпляры того же или близких видов.

Живёт долго, до 600 лет. Возобновляется в природе плохо.

Сведения по палеогеографии 
Ископаемых остатков на территории России и сопредельных стран обнаружено сравнительно мало:

 Можжевельник обыкновенный обнаружен в третичных отложениях в районе Чингистая;
  — в четвертичных отложениях в районе реки Арчеды;
 остатки неустановленного вида обнаружены в районе озера Балхаш.

Ботаническое описание 
Почки голые, без чешуи, иногда окружённые прижатыми и укороченными листьями (можжевельник обыкновенный), и только у  с многочисленными плотными чешуйками. Листья в мутовках по три, игловидные и чешуевидные, отстоящие, линейно-ланцетные, с низбегающим основанием, сверху с устьичной полоской, нераздельной или разделённой срединной продольной жилкой, или же листья у молодых растений хвоевидные, а у взрослых растений — мелкие, чешуевидные, прижатые к побегам, попарно супротивные или реже в трёхчленных мутовках.

Мужские колоски одиночные или по нескольку, в пазухах листьев на прошлогодних побегах или конечные на боковых побегах; состоят из попарно супротивных или расположенных в мутовках по три чешуевидных тычинок, каждая с продольно отрывающимися тремя — шестью пыльниками. Женские колоски на пазушных укороченных веточках или конечные, могут быть следующих форм:
 состоят из одной мутовки чешуевидных плодолистиков и расположенных супротивно или чередующихся с ними трёх прямых семяпочек;
 колосок состоит из одной — трёх пар или трёхчленных мутовок плодолистиков, каждый из которых с одной — двумя семяпочками;
 у некоторых видов семяпочка одна конечная, окружённая бесплодными чешуевидными плодолистиками.

Ягодовидная «шишка» (так называемая шишкоягода) нераскрывающаяся, с плотно сомкнутыми мясистыми чешуями, шаровидная или несколько удлинённая с одним — десятью семенами, раздельными или, у можжевельника косточкового, сросшимися. Созревает шишка на второй год.

Значение и применение 
Там, где посажен можжевельник, воздух намного чище, за сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов).

Шишкоягоды издавна применяются в медицинской практике. Препараты, приготовленные из них, назначаются при заболеваниях почек и мочевого пузыря как противовоспалительное средство; отмечается высокий эффект от наружного применения отвара можжевельника при лечении дерматитов и различных форм экзем; масло, приготовленное из можжевельника, используется при ревматизме, полиартрите, невралгии и радикулите. Корни можжевельника используются для лечения туберкулёза лёгких, бронхита, заболеваний кожи. Отвар веток рекомендуется при аллергии.

Из древесины и хвои  и  извлекают можжевёловое масло.

Можжевельник в качестве пряности используют в кулинарии. Молотые ягоды используются при приготовлении блюд из дичи или из мяса и птицы для придания им специфического вкуса дичи, добавляются к соусам, бульонам, квашеной капусте, картофелю, паштетам, фаршам, в маринады для мяса, в ликёры. Можжевельник часто используется в скандинавской, северо-французской и немецкой кухне, можжевельник также используется в качестве ароматизатора для джина. Из сока подмороженных ягод методом выпаривания на водяной бане получается сироп.

Древесину можжевельника применяют для изготовления карандашей и тростей.

В сельской местности побеги используют как своеобразную добавку к банным веникам и для «запаривания» (обеззараживания) кадушек и других деревянных ёмкостей для хранения фруктов, овощей и грибов.

Древовидные и высокие кустарниковые можжевельники используются в парковых насаждениях для создания небольших групп и особенно в одиночных посадках (солитерах). Низкорослые, стелющиеся можжевельники применяются для покрытия и закрепления откосов и склонов, а также для скалистых и каменистых садов. Некоторые виды можжевельника могут быть применимы для живых изгородей, для защитных посадок и лесопарковых насаждений. Существует большое число видов и садовых форм, различающихся как по форме роста, так и по окраске хвои.

Классификация

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 75 видов:

Виды, произрастающие на территории России и сопредельных стран, отмечены звёздочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Juniperus rigida var. conferta (Parl.) Patschke — Можжевельник прибрежный

Таксономия 
Род Можжевельник входит в семейство  порядка .

Примечания

Литература 

 
 
 
 Черепанов, С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. — СПб.: Мир и семья, 1995. — С. 376—377.

Ссылки 
  в Биологическом энциклопедическом словаре 
  в Энциклопедии мифологии 
 Можжевельник в базе данных The Gymnosperm Database 
 Свойства можжевеловой древесины

Флора Африки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения
Пряности
Растения в Библии
Кипарисовые